Горя́чий Ключ — топоним:

Населённые пункты в России 
 Горячий Ключ — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Горячий Ключ — деревня в Заларинском районе Иркутской области.
 Горячий Ключ — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Горячий Ключ — город в Краснодарском крае.
 Горячий Ключ — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Горячий Ключ — посёлок в Омском районе Омской области.
 Горячий Ключ — с 1944 по 1957 г. название села Мелчхи Гудермесского района Чечни.

Другое 
 Горячий Ключ — река в России, относится к Амурскому бассейновому округу.
 Горячий ключ (Абаканский Аржан) — термальный источник в России, Хакасия.
 Горячий ключ — гейзер на Украине, Херсонская область.

См. также 
 Муниципальное образование город Горячий Ключ
 Горячий Источник
 Горячие Ключи